Collegio elettorale di Oristano – collegio elettorale del Regno di Sardegna (Oristano I dal 1848 al 1856)
Collegio elettorale di Oristano – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Oristano – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993 e 1993-2005)
Collegio elettorale di Oristano – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Oristano II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Oristano III – collegio elettorale del Regno di Sardegna